Francis Wollaston kan syfta på:

* Francis Wollaston (1694–1774), engelsk naturforskare
 Francis Wollaston (1731–1815), brittisk astronom och anglikansk präst
 Francis Wollaston (1762–1823), brittisk filosof och anglikansk ärkediakon